— трёхбуквенная аббревиатура, которая может означать:
 Запасы, управляемые поставщиком ()
  () 
 интерфейс виртуальной машины ()